Świt – zjawisko atmosferyczne towarzyszące wschodowi Słońca

 Świt – pierwotna nazwa organizacji antykomunistycznej ZEW założonej w 1951 roku w Międzyrzecu Podlaskim
 Świt – grupa artystyczna działająca w Poznaniu w latach 1921–1927
 Świt – słowacka lewicowa partia polityczna założona w 2005 r.
 Świt – szwedzki film obyczajowy z 2013 roku
 Świt – piosenka nagrana przez Męskie Granie Orkiestra (Darii Zawiałow, Króla i Igo) z 2020 roku
 Świt Nowy Dwór Mazowiecki – klub piłkarski
 Kino Świt – Krakowskie kino istniejące w latach 1953-2002
 Złoty Świt (Hermetic Order of the Golden Dawn) – okultystyczno-ezoteryczne stowarzyszenie założone w Londynie w XIX wieku
 Świt – polska rozgłośnia radiowa, nadająca z Anglii w latach 1943-1944

Prasa 
 Świt Polski – organ prasowy Armii Krajowej
 Świt. Tygodnik literacki i artystyczny – czasopismo wydawane we Lwowie w 1872
 Świt – tygodnik wydawany w Warszawie w latach 1884-1887

Miejscowości 
 Świt – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Świt – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Gostycyn
 Świt (słow. Svit) – miasto w środkowej Słowacji, w kraju preszowskim w powiecie Poprad
 Świt – jednostka obszarowa w Poznaniu